Soutěžní ročník Serie B 2002/03 byl 71. ročník druhé nejvyšší italské fotbalové ligy. Soutěž začala 14. září 2002 a skončila 7. června 2003. Účastnilo se jí 20 týmů z toho se 12 kvalifikovalo z minulého ročníku, 3 ze Serie A (klub AC Fiorentina skončila v bankrotu a sestoupila do čtvrté ligy) a 4 ze třetí ligy. Nováčci ze třetí ligy jsou: AS Livorno Calcio, Ascoli Calcio 1898, Calcio Catania, US Triestina Calcio.

Tabulka 

Poznámky
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Reference

Související články 
 Serie A
 Serie C

Serie B
Fotbal v Itálii v roce 2002
Fotbal v Itálii v roce 2003